Union:

 «Union» — студийный альбом британской рок-группы Yes.
 Union — германская автомобилестроительная фирма из Нюрнберга.
 Union — российская электротехническая компания рубежа XIX-XX в.
 union — в языках Си и C++ тип объединение, реализующий каламбур типизации.
 Union — ключевое слово в языке SQL, применяется для объединения результатов двух SQL-запросов в единую таблицу.
 Union J — британский бой-бэнд.
 Union — эмигрантский журнал.

См. также 
 HMS Union — название нескольких кораблей военно-морского флота Великобритании.
 Унион
 Юнион